Ка́льченко — українське прізвище. Відомі носії:

 Кальченко Анатолій Олександрович ( 1946) — український живописець.
 Кальченко Валерій Михайлович (* 1947) — Народний депутат України, міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 Кальченко Віталій Іванович (* 1934) — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри.
 Кальченко Володимир Віталійович (* 1974) — доктор технічних наук, професор, проректор.
 Кальченко Галина Никифорівна (1926—1975) — український скульптор, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний художожник УРСР.
 Кальченко Іван Іванович (1904—1975) — український радянський хірург, заслужений діяч науки УРСР, заслужений лікар Удмуртської АРСР.
 Кальченко Катерина Олексіївна (* 1992) — українська волейболістка, центральний блокуючий. Гравець національної збірної України.
 Кальченко Катерина Сергіївна — артистка балету Одеського національного академічного театру опери та балету, заслужений артист України
 Кальченко Микита Павлович (* 1954) — український скульптор. Член НСХУ.
 Кальченко Микола Антонович (1911—1978) — директор заводу, Герой Соціалістичної Праці.
 Кальченко Михайло Вікторович — головний консультант секретаріату Комітету ВРУ; заслужений працівник промисловості України.
 Кальченко Никифор Тимофійович (1906—1989) — державний і партійний діяч УРСР.
 Кальченко Степан Власович (1908— 1998) — радянський державний діяч.
 Кальченко Сергій Віталійович (* 1964) — український юрист, член команди Президента Володимира Зеленського.

Примітки 

Прізвища на -енко